Insurgentes est un mot espagnol signifiant insurgés et pouvant référer à :

Toponyme
Insurgentes, une station du métro de Mexico ;
Avenida de los Insurgentes, la plus longue avenue de Mexico ;
Teatro de los Insurgentes, un théâtre de Mexico.

Musique
Insurgentes, un album de l'artiste britannique Steven Wilson sorti en 2008.

Voir aussi 
L’Insurgente, une ancienne frégate française puis américaine sous le nom Insurgent.